Les élections législatives néerlandaises de 1959 () se tiennent le  pour élire les 150 membres de la Seconde Chambre des États généraux.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références 

1959
1959 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Mars 1959